Rutschji () ist ein Name

folgender russischer Orte:
 in der Oblast Archangelsk:
 Rutschji (Archangelsk, Mesen), Dorf im Rajon Mesen
 in der Oblast Kaliningrad:
 Rutschji (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk (Bieberswalde, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Rutschji (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman (Paschuischen, 1938–1946 Altengraben, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Rutschji (Kaliningrad, Gurjewsk), nach Saliwnoje eingemeindeter Ort im Rajon Gurjewsk (Mückenhof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Rutschji (Kaliningrad, Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk (Freudenberg, auch: Peterkehmen, 1938–1946 Peterstal, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Oblast Leningrad:
 Rutschji (Leningrad, Kingissepp), Dorf im Rajon Kingissepp
 Rutschji (Leningrad, Kirowsk), Dorf im Rajon Kirowsk
 Rutschji (Leningrad, Luga), Dorf im Rajon Luga
 Rutschji (Leningrad, Tosno), Dorf im Rajon Rosno
 Rutschji (Leningrad, Wolchow), Dorf im Rajon Wolchow
 Rutschji (Leningrad, Wyborg), Siedlung im Rajon Wyborg
 in der Oblast Murmansk:
 Rutschji (Murmansk), Dorf
 in der Oblast Nowgorod:
 Rutschji (Nowgorod, Krestzy), Dorf im Rajon Krestzy
 in der Oblast Pskow:
 Rutschji (Pskow, Beschanizy), Dorf im Rajon Beschanizy
 Rutschji (Pskow, Gdow), Dorf im Rajon Gdow
 Rutschji (Pskow, Palkino), Dorf im Rajon Pulkino
 in der Oblast Sachalin:
 Rutschji (Sachalin), Dorf
 in der Oblast Twer:
 Rutschji (Twer), Dorf
 in der Oblast Wologda:
 Rutschji (Wologda), Dorf

eines Dorfes in der Ukraine:
 auf der Krim, siehe Rutschji (Krim)